Silvani je příjmení italského původu. V Itálii žije více než 1500 osob s tímto příjmením, nejvíce v regionech Emilia-Romagna, Bagno di Romagna, Sarsina, Bologna a v Miláně. Ve Francii žije cca 300 Silvaniů, v USA přibližně 350.

Příjmení pochází z italského silvano (lesní) a latinského silva (les). Silvanus byl italský a etruský bůh přebývající v lese, uctívaný zejména lidovými vrstvami.

Je více známých nositelů tohoto příjmení:

 Gherardo Silvani (1579–1675) – italský architekt a sochař
 Pier Francesco Silvani (1620–1685) – italský barokní architekt
 Francesco Silvani (1660–1744) – italský básník a operní libretista
 Aldo Silvani (1891–1964) – italský filmový herec
 Al Silvani (1910–1996) – americký trenér boxu, herec a kaskadér
 Walter Silvani (* 1971) – argentinský fotbalista

Reference